Brebu peut désigner différents lieux de Roumanie.

 Brebu, une commune du județ de Caraș-Severin
 Brebu, une commune du județ de Prahova
 Brebu Nou, une commune du județ de Caraș-Severin
 Brebu, un monastère situé dans la commune de Brebu (județ de Prahova)
 Brebu, un village de la commune de Lopătani, dans le județ de Buzău
 Brebu, un village de la commune de Runcu, dans le județ de Dâmbovița